BNO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Burns Municipal, Burns (Oregon), Stati Uniti
 bno – codice ISO 639-3 della lingua bantoanon